Pontiac GTO (1964) – muscle car klasy wyższej produkowany w latach 1964–1974.
 Pontiac GTO (2004) – samochód sportowy klasy wyższej produkowany w latach 2004–2006.